Esta é uma lista de Futebolistas da Agremiação Sportiva Arapiraquense

Acebilio e Cecé são lembrados entre os grandes jogadores da história do clube. Mais recentemente, em 2015, Didira foi apontado pela imprensa como maior ídolo da história do ASA.

Por ano

2017 
Em dezembro de 2016 o ASA revelou o elenco que iniciaria a temporada 2017:

Agremiação Sportiva Arapiraquense